Graff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Graff
 Ane Graff
 Anton Graff
 Carl Graff
 Eberhard Gottlieb Graff
 Ester Graff
 Gerda Graff
 Kasimir Graff
 Ludwig Graff de Pancsova

Tyska efternamn